Monte ima više značenja:
 Monte (pustinja), pustinja u Argentini

Naselja

Švajcarska 
 Monte (Švajcarska)

Italija 
 Monte (Alesandrija)
 Monte (Askoli Pičeno)
 Monte (Benevento)
 Monte (Bijela)
 Monte (Bolcano)
 Monte (Breša)
 Monte (Brindizi)
 Monte (Kampobaso)
 Monte (Kuneo)
 Monte (La Specija)
 Monte (Leko)
 Monte (Mantova)
 Monte (Mesina)
 Monte (Modena)
 Monte (Novara)
 Monte (Parma)
 Monte (Pjačenca)
 Monte (Pistoja)
 Monte (Savona)
 Monte (Sondrio)
 Monte (Udine)
 Monte (Vareze)
 Monte (Verbano-Kuzio-Osola)
 Monte (Verčeli)
 Monte (Verona)
 Monte (Vičenca)